HMAS Canberra je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Canberra (1927)
 HMAS Canberra (FFG02)

Glej tudi 
 razred amfibicijskih ladij canberra

Canberra